Матеевич — фамилия. Известные носители:
 Матеевич, Алексей Михайлович (1888—1917) — молдавский поэт и переводчик.
 Матвеевич, Предраг (1932—2017) — хорватский и боснийский писатель.